Daur steht für:
 Daur, eine der 56 offiziell anerkannten Nationalitäten der Volksrepublik China

Daur ist der Familienname folgender Personen:
 Caro Daur (* 1995), deutsche Bloggerin
 Elisabeth Daur (1899–1991), deutsche Kommunalpolitikerin (GVP, SPD)
 Hermann Daur (1870–1925), deutscher Maler und Graphiker
 Johannes Daur (1816–1902), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Rudolf Daur (1892–1976), deutscher evangelischer Theologe